Tod Williams peut faire référence à :
 Tod Williams de  (1943-), architecte ;
 Tod Williams (1968-), réalisateur (et fils de l'architecte).